Fucked Up — канадская хардкор-панк-группа из Торонто. В 2009 году группа стала победителем Polaris Music Prize за альбом The Chemistry of Common Life.

История 
Формирование группы, как и их первый концерт, произошло в начале 2001 года. В первоначальный состав входили 10,000 Marbles (Майк Хелейчук, гитара), Concentration Camp (Джош Закер, вокал), Mustard Gas (Сенди Миранда, бас-гитара) и Крис Калахан. Перед записью их демокассеты, Concentration Camp занял место гитариста и за вокал взялся Pink Eyes (Дамьен Абрахам, так же известный как Mr. Damian). За ударными был Mr. Jo (Йонах Фалко, так же подписывающийся как G. Beat или J. Falco).

Судебный процесс

Сотрудничество

Участники 
Father Damian (Damian Abraham; Pink Eye) : Вокал
10,000 Marbles (Mike Haliechuk) : Гитара	
Mr. Jo (Jonah Falco) : Барабаны	
Gulag (Josh Zucker) : Гитара	
Mustard Gas (Sandy Miranda) : Бас-гитара

Дискография

Студийные альбомы 
 2006 Hidden World (Jade Tree Records/Deranged Records)
 2008 The Chemistry of Common Life (Matador Records)
 2011 David Comes to Life (Matador Records) #83 US, #90 CAN, #152 UK
 2014 Glass Boys 
 2018 Dose Your Dreams

Сотрудничество 
 2011 David’s Town

Сборники 
 2004 Epics in Minutes CD (Deranged Records)
 2010 Couple Tracks: Singles 2002—2009 (Matador Records)

Zodiac Series 
 2006 Year of the Dog 12" (Blocks Recording Club)
 2008 Year of the Pig 12" (Vice Records) + CD (Matador Records)
 2009 Year of the Rat 12" (What’s Your Rupture?)
 2010 Year of the Ox 12" (Merge Records + Matador Europe)
 2012 Year of the Tiger 12" (Matador Records)
 2012 Year of the Hare 12"

Другие 12" релизы 
 2004 Let Likes be Cured by Likes 12" (Schizophrenic Records)
 2004 Looking for Gold 12" (self-released)
 2005 Generation 12" (Slasher Records)
 2005 Litany + 1 12" (Test Pattern)
 2009 Bruises — Live in Muenster Germany 12" (Slowboy Records)
 2011 Coke sucks, drink Pepsi — Live 12" (Chunklet)

Синглы, EPs, демо, Mixtapes, сплиты и каччеты 
 2002 Demo tape (self-released)
 2002 No Pasaran 7" (Deranged Records)
 2003 Police 7" (Deranged Records)
 2003 Baiting the Public 7" (Deranged Records)
 2004 Dance of Death 7" (Deranged Records)
 2004 Litany 7" EP (Test Pattern Records, repressed on Havoc in 2006)
 2004 Split with Haymaker 7" (Deep Six Records)
 2005 Dangerous Fumes  7" (fake version, self-released)
 2005 Generation 7" (Slasher Records)
 2005 Mix Tape Volume One cassette tape (Hidden World/Deranged Records)
 2005 Black Cross 7" (Burning Sensation)
 2005 Black Army 7" (Burning Sensation)
 2005 «Dropout» from Generations: A Hardcore Compilation CD (Revelation Records)
 2006 Fucked Up Tape cassette tape (Harsh Brutal Cold Productions — reissued by Trujaca Fala Records in 2007)
 2006 Triumph of Life 7" (Peter Bower Records / Vice Records UK)
 2006 Triumph of Life 3 song CD (Go Down Fighting Records / Vice Records UK)
 2006 Dangerous Fumes 7" (Deranged Records)
 2006 Dangerous Fumes 7" (Hate Records; German Edition)
 2006 Mix Tape Volume II cassette tape (Deranged Records)
 2006 Dolly Mixture 7" (Fucked Up Records) — two covers of Dolly Mixture
 2006 Shop Assistants 7" (Fucked Up Records) — two covers of The Shop Assistants
 2006 Humos Peligrosos 7" (La Vida es un Mus) — actually a different version of Dangerous Fumes 7"
 2006 Hoxton Cunts 7" («A techno 7» that has fake cover and labels on it done to make fun of the band/Vice.")
 2006 Two Snakes 7" (Fucked Up Records)
 2006 Since You’ve Been Gone 10" (bootleg)
 2007 Hidden World 8 Track (Welfare Records)
 2007 Toronto FC 7" Split with Hard Skin (No Future)
 2007 Year of the Pig 12" (What's Your Rupture?)
 2007 David Christmas 7" (Hidden World Records)
 2008 Split with Think I Care 7" (Eating Rat Records)
 2008 2007 halloween weekend dvd
 2008 Year of the Pig American Edit 7" (Matador Records / What’s Your Rupture)
 2008 Year of the Pig UK Edit 7" (Matador Records / What’s Your Rupture)
 2008 Year of the Pig Japanese Edit 7" (Matador Records / What’s Your Rupture)
 2008 Crooked Head/I Hate Summer 7" (Matador Records)
 2008 Royal Swan 7" split with Katie Stelmanis 7" (Matador Records)
 2008 Two Snakes 7" (HG Fact)
 2009 Mixtape #3 (self-released)
 2009 No Epiphany 7" (Matador Records)
 2009 Singles Compilation Tape (Trujaca Fala)
 2009 «Neat Parts» digital single (Matador Records)
 2009 «Do They Know It’s Christmas?» digital single (Matador Records)
 2010 Couple Tracks 7 (Matador Records)
 2010 David’s Plan 7" (self-released)
 2010 «Daytrotter Sessions» 7" (two-song bootleg)
 2010 «Daytrotter Sessions» 7" (three-song official release for Record Store Day) (Matador Records)
 2010 «Reel Live» reel-to-reel tape (Welfare Records)
 2010 Split with Serena Maneesh 12" (Best of Both Records)
 2011 Mixtape #4 (self-released)
 2011 The Other Shoe digital single (Matador Records)
 2011 A Little Death digital single (Matador Records)
 2011 Ship Of Fools digital single (Matador Records)
 2011 Queen Of Hearts digital single (Matador Records)
 2011 The Other Shoe UK tour 7" (self-released)
 2011 Byrdesdale Garden City 7" (Matador Records)
 2011 Do All Words Can Do 7" (Matador Records)
 2011 Remember Me (That’s All I Ask) 7" (Matador Records)
 2011 Octavio Made The Bomb 7" (Matador Records)

 Планируются 

 2010 Split with King Khan & BBQ
 2010 Split with Mind Eraser
 2011 David Comes to Life musical''

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог
 Альтернативный блог, который ведёт Дамэйн

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году
Хардкор-панк-группы из Канады
Музыкальные коллективы из Торонто
Победители Polaris Music Prize
Панк-рок-группы Канады
Исполнители Merge Records